Petrus Jonæ, latinisering av Peter Jonsson, kan syfta på flera olika personer:

Petrus Jonæ Angermannus i Växjö stift
Petrus Jonæ Helsingus i Strängnäs stift
 Petrus Jonæ Helsingius
 Petrus Bjugg 
 Petrus Jonæ Asp
 Petrus Jonæ (kyrkoherde i Umeå)